Следващата таблица представя всички мисии на Международните сили на ООН по света.

Мироопазващи мисии

Мисии за налагане на мир 

 ИСАФ

Външни препратки 
 un.org: Раздел Enforcing в Report of the Secretary-general on the work of the Organisation, 1995 за 50-годишнина от създаването на ООН (английски)